Преступление — общественно опасное деяние, совершение которого влечёт применение к лицу меры уголовной ответственности.

В искусстве  
 «Преступление» — роман 2008 года шотландского писателя Ирвина Уэлша.
 «» — название нескольких одноимённых кинофильмов.
 «Преступление» — российский телесериал 2016 года режиссёра Максима Василенко.
 «Убийство» () — телесериал 2007 года производства Дании, Швеции и Норвегии.

Другое 
 «Преступление» — дебютный альбом группы Чи-Ли.

См. также 
 Мыслепреступление — вид преступления, описанный в романе Джорджа Оруэлла «1984».